Valcourt är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Estrie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Antalet invånare är .

Kommunen är en Ville (Town). Den omges helt av en annan kommun med samma namn, Valcourt, som är en  Municipalité de canton (Township municipality).

Källor 

Indelningar i Québec